Emánuel est un prénom hongrois masculin, variante d'.

Personnalité 
 Emánuel Moór (1863-1931) pianiste, compositeur et concepteur de pianos hongrois

Voir aussi 
 

Prénom hongrois
Prénom masculin